Smouldering Fires – cortometraggio del 1915 diretto da Jacques Jaccard
Smouldering Fires – film del 1925 diretto da Clarence Brown